Липовая роща (Липовый остров) — массив липы сибирской (Tilia sibirica) в 3 км к юго-востоку от села Кузедеево в Новокузнецком районе Кемеровской области. Липняки не имеют аналогов в Сибири и представляют эталон коренной растительности Алтае-Саянской горной области, отражающий историю формирования растительности Сибири с плиоцена. Это самая большая в Сибири формация широколиственного леса. Кроме неё, такой тип леса в Сибири встречается крайне редко: например, Бакшеевские липняки в Омской области, Реликтовая липовая роща в Новосибирской области (оба лесных объекта представлены липой сердцевидной), а также отдельные рощи из дуба монгольского на востоке Забайкальского края. Широколиственные леса в России широко распространены только в центральных и южных районах Европейской части и Северного Кавказа, а также на юге Дальнего Востока. Липовый остров служит местообитанием третичных неморальных реликтов, редких, исчезающих, эндемичных видов, резервом ценных лекарственных, медоносных, декоративных видов растений. Природно-исторический памятник природы федерального значения. Площадь 110 км².

Находится в микрокотловине, где температура в среднем на 2-3 градуса выше, чем на окружающей территории.

Большая часть территории Южного Кузбасса занята таёжными (главным образом пихтовыми и кедровыми) лесами.

История 

Предполагается, что во время ледникового периода часть липового леса оказалась не тронутой ледником, когда ледник отступил образовался липовый остров. В 1889 году русским ученым П. Н. Крыловым был найден Липовый остров. В 1964 году территория получила статус памятника природы. Возраст — несколько миллионов лет.

География 

Территория природного парка охраняется с 1985 года. Однако, вблизи имеются промышленные предприятия — Алардинская шахта, Калтанский угольный разрез и Мундыбашская аглофабрика. Недалеко имеются дачные посёлки.

Реки — Юр-Теш, Малый Теш, Тамала, Кундель.

См. также 
 Реликтовая липовая роща
 Бакшеевские липняки
 Горная Шория
 Кузнецкая котловина
 Кузнецкий Алатау

Ссылки 
 
 Кузедеевская липовая роща. Электронный путеводитель от Кемеровской библиотеки
 Информация о липовой роще в Государственном докладе об охране окружающей среды в 2009 году
 

Ботанические памятники природы
Памятники природы Кемеровской области
Лесные массивы России
Новокузнецкий район
Липы
Рощи